Трёхгранная, также пишется как Трехгранная — топоним (тип: ороним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Трехгранная — гора, юго-западнее г. Цирк, координаты 68°12' с.ш. 174°24' в.д., код ГКГН 789667.
 Трехгранная — гора, южнее Паляваамского хребта, координаты 68°01' с.ш. 177°18' в.д., код ГКГН 560918.
 Трёхгранная — гора, в северо-восточной части Анадырского плоскогорья, на левом берегу р.Куйвивеем, координаты 67°16' с.ш. 173°10' в.д., код ГКГН 599418.
 Трёхгранная — гора, юго-западнее Анадырского плоскогорья, западнее г.Атылонай, координаты 65°47' с.ш. 169°27' в.д., код ГКГН 157386.
 Трёхгранная — гора, в северо-западной части Раучуанского хребта, юго-западнее горы Кытэмнай, координаты 68°43' с.ш. 167°24' в.д., код ГКГН 557867.
 Трёхгранная — гора, восточнее Мариинских гор, юго-восточнее г.Весенняя, координаты 66°21' с.ш. 164°58' в.д., код ГКГН 599112.
 Трёхгранная — гора, в средней части Анюйского нагорья, западнее г.Эломбал, координаты 67°43' с.ш. 165°17' в.д., код ГКГН 762969.

См. также 
 Трёхгранное
 Трёхгранные
 Трёхгранный